Это список основных героев из всех «Галактик».

Оригинальный фильм и сериал 1978 
 Коммандер Адама — сыграл Лорн Грин ()
 Полковник Тай () — сыграл Терри Картер ()
 Капитан Аполло — сыграл Ричард Хэтч ()
 Лейтенант Старбак () — сыграл Дирк Бенедикт ()
 Лейтенант Афина () — сыграла Марен Дженсен ()
 Граф Балтар — сыграл Джон Коликос ()
 Лейтенант Бумер — сыграл Херб Джефферсон Мл. ()
 Лейтенант Шеба () — сыграла Анна Локхарт()
 Серина — сыграла Джейн Сеймур ()
 Бокси () — сыграл Ноан Натавей ()
 Кассиопея — сыграла Лауретт Спанг-Маккук () (в титрах назван Лауретт Спанг)
 Мичман Гринбин () — сыграл Эд Бегли-младший ()
 Сержант Джолли () — сыграл Тони Швартц ()
 Лётный сержант Омега () — сыграл Девид Греннан ()
 Лётный капрал Ригель () — сыграла Сара Раш ()
 Доктор Салик — сыграл Джорж Мардок ()
 Президент Адар — сыграл Лью Айрес ()
 Коммандер Кейн () — сыграл Ллойд Бриджес ()
 Лейтенант Зак () — сыграл Рик Спрингфилд (

Галактика 1980 
 Коммандер Адама — сыграл Лорн Грин ()
 Коммандер Ксавье () — сыграл Ричард Линч ()
 Капитан Трой — сыграл Кент МакКорд ()
 Лейтенант Диллон — сыграл Берри Ван Дьюк ()
 Колонист Бумер — сыграл Херб Джефферсон Мл. ()
 Колонист Сиделл — сыграл Аллан Миллер ()
 Лейтенант Старбак — сыграл Дирк Бенедикт ()
 Доктор Зи () — сыграл Робби Рист (), затем Джеймс Патрик Стюарт ()
 Джами Гамильтон () — сыграл Робин Дуглас ()

Ремейк: мини-сериал 2003 и сериал 2004—2009 
 Основной состав героев — их исполнители
 Коммандер/контр-адмирал Уильям Адама () — Эдвард Джеймс Олмос ()
 Президент Лора Розлин () — Мэри Макдоннел ()
 Капитан/майор/коммандер Ли «Аполло» Адама  () — Джейми Бамбер ()
 Лейтенант/капитан Кара «Старбак» Трейс () — Кэти Сакхофф ()
 Доктор Гай Балтар () — Джеймс Кэллис ()
 Каприка / Джина / сайлон Номер Шесть — Триша Хелфер ()
 Младший лейтенант Шерон Валери «Бумер» / «Афина» / сайлон Номер Восемь () — Грейс Пак ()
 Полковник Сол Тай () — Майкл Хоган ()
 Главный корабельный старшина Гэлен Тирол () — Аарон Дуглас ()
 Лейтенант/капитан Карл Агатон «Хило» () — Тамо Пеникетт ()
 Помощники президента Лоры Розлин
 Билли Кийкея () — Пол Кэмбелл
 Тори Фостер () — Рекха Шарма ()
 Члены экипажа звёздного крейсера «Галактика»
 Майор «Док» Шерман Коттл, старший медик () —  Доннелли Родс ()
 Капитан Аарон Келли — Тай Олссон ()
 Младший лейтенант Феликс Гейта () — Алессандро Джулиани ()
 Лейтенант/капитан Луанна Кэтрейн «Кэт» () — Лучана Карро ()
 Старшина/младший лейтенант Анастасия Дуалла () — Кендис Макклюр ()
 Лейтенант Маргарет Эдмондсон «Рейстрэк» () — Лиа Кэрнс ()
 Младший лейтенант Брендан Костанза «Хот дог» () — Боди Олмос ()
 Лейтенант Алекс Квотейрэро «Крэшдаун» () — Сэм Уитвер ()
 Лейтенант/капитан Такер Клиллан «Дак» () — Кристиан Тессьер ()
 Младший лейтенант Нора Фармер/Клиллан () — Эмили Холмс ()
 Мичман Самуель «Сэм» T. Андерс () — Майкл Трукко ()
 Сержант/мичман Диана Силикс () — Джен Хэйли ()
 Фельдшер Лейн Ишей () — Керри Нортон ()
 Сержант Келли Хендерсон/Тирол () — Ники Кляйн ()
 Сержант Хэдриан () — Джил Тид ()
 Сержант Сосайнус () — Алонсо Оярзун ()
 Сержант Джеймс Лиман «Джаммер» () — Доминик Зампрогна ()
 Члены экипажа звёздного крейсера «Пегас»
 Контр-адмирал Хелена Кейн () — Мишель Форбс ()
 Полковник Юрген Белзен () — Стив Бейсик ()
 Полковник/коммандер Джек Фиск () — Грэхэм Бекел ()
 Главный инженер/коммандер Барри Гарнер () — Джон Херд ()
 Капитан Коул Тэйлор «Стингер» () — Джон Пайпер-Фергюсон ()
 Лейтенант Ноэль Эллисон «Нарчо» () — Себастьян Спенс ()
 Лейтенант/майор Кендра Шоу () — Стэфани Джейкобсен ()
 Младший лейтенант Луис Хоши () — Брэд Драйборо ()
 Корабельный старшина Питер Лаэрд () — Винсент Гейл ()
 Гражданские лица флота
 Вице-президент Том Зарек () — Ричард Хэтч ()
 Элен Тай () — Кейт Вернон ()
 Жрица Элоша () — Лорена Гейл ()
 Ромо Лампкин ()— Марк Шеппард ()
 Чарли Коннор () — Райан Роббинс ()
 Джейн Баролей () — Элисен Даун ()
 Сара Портер () — Патрисия Идлетте ()
 Джекоб Кэнтрелл () — Эндрю Макилрой ()
 Зено Феннер () — Дэвид Патрик Грин ()
 Плая Палациос () — Кристиана Шилд ()
 Секу Гамильтон () — Биски Гугуши ()
 Шевон () — Клодетт Минк ()
 Пайа () — Хэйли Гуил ()
 Кейси () — Мэдлин Паркер ()
 Николас Стивен Тирол () — Финн Девит ()
 Сеша Абинелл () — Дана Делани ()
 Фелан () — Билл Дюк ()
 Бокси () — Коннор Уиддоус ()
 Сайлоны
 Брат Кевил / Номер Один () — Дин Стоквелл ()
 Леобен Коной / Номер Два () — Каллум Кит Ренни ()
 Д’Анна Бирс / Номер Три () — Люси Лоулесс ()
 Саймон / Номер Четыре () — Рик Уорти ()
 Аарон Дорал / Номер Пять () — Мэтью Беннет ()
 Гибрид () — Тиффани Линдолл-Найт ()
 Другие персонажи
 Президент Ричард Адар () — Колм Фиори ()
 Кэролэнн Адама () — Люсинда Дженни ()
 Зак Адама () — Тобиас Мелер ()
 Молодой Уильям Адама, лейтенант «Хаскер» — Нико Кортез ()

Общие персонажи в «старом» и «новом» сериалах 
 Адама
 Адар
 Аполло
 Афина
 Балтар
 Бокси
 Бумер
 Зак
 Кейн
 Старбак
 Тай

Критика и отзывы о персонажах 
 Гай Балтар из сериала-ремейка получил 5-е место в списке «10 самых известных предателей в фантастике» журнала «Мир Фантастики». Автор публикации заметил, что предательство было осуществлено по наивности, а не подлости: «это самое невинное предательство в списке».

Примечания 

Звёзд